

Условные обозначения

Класс «А». Высшая лига

ЦСКА 
Старший тренер: змс, зтр СССР Анатолий Тарасов.
Тренер: змс Константин Локтев.

«Динамо» Москва 
Старший тренер: змс, зтр СССР Аркадий Чернышёв.

«Спартак» Москва 
Старший тренер: мс, зтр СССР Юрий Баулин (до апреля), змс Вячеслав Старшинов (с мая).
Тренер: мс, зтр РСФСР Юрий Глухов.

«Крылья Советов» Москва 
Старший тренер: мс, зтр СССР Борис Кулагин.

«Трактор» Челябинск 
Старший тренер: мс Виктор Столяров.
Тренер: мс Виктор Соколов.

СКА Ленинград 
Старший тренер: змс, зтр СССР Николай Пучков.
Тренер: мс Валерий Шилов, мс Валериан Пецюкевич.

«Химик» Воскресенск 
Старший тренер: мс, зтр СССР Николай Эпштейн.
Тренер: мс, зтр РСФСР Александр Кашаев.

«Торпедо» Горький 
Старший тренер: мс Александр Прилепский.
Тренер: мс Геннадий Крутов.

«Локомотив» Москва 
Старший тренер: мс, зтр СССР Анатолий Кострюков.
Тренер: мс Александр Афанасьев.

Примечания

Ссылки 
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Хоккей. 1971-1972. Справочник-календарь. Ленинград. 1971 г.
 Хоккей. 1972-1973. Справочник-календарь. Ленинград. 1972 г.

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой